Balaguier est le nom de plusieurs lieux dits languedociens :
deux anciennes communes de l'Aveyron,
 Balaguier, fusionnée en 1834 avec la commune de Foissac,
 Balaguier, fusionnée en 1833 avec la commune de Saint-Sernin,
 Balaguier, un des hameaux de la commune de Corbières dans l'Aude, vestiges d'un château où siégea le seigneur de Quercorb .